|-
| 201101 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201102 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201103 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201104 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201105 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201106 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201107 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201108 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201109 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201110 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201111 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201112 - || 2002 HG || 16 d'abril de 2002 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 201113 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201114 - || || 18 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 201115 - || || 8 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 201116 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201117 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201118 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201119 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201120 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201121 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201122 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201123 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201124 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201125 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201126 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201127 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201128 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201129 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201130 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201131 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201132 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201133 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201134 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201135 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201136 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201137 - || || 12 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201138 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201139 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201140 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201141 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201142 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201143 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201144 - || || 4 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201145 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201146 - || || 7 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201147 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201148 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201149 - || || 9 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201150 - || || 13 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201151 - || || 14 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201152 - || 2002 KL || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201153 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201154 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201155 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201156 - || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201157 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201158 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201159 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201160 - || || 9 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201161 - || || 11 de juny de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 201162 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201163 - || || 12 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201164 - || || 27 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201165 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201166 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201167 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201168 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201169 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201170 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201171 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201172 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201173 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201174 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201175 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201176 - || || 30 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201177 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201178 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201179 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201180 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201181 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201182 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 201183 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201184 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201185 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201186 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201187 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201188 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201189 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201190 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201191 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201192 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201193 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201194 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 201195 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201196 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 201197 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 201198 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201199 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 201200 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

1